Beckley ist der Name folgender Orte:

 Beckley, Stadt im Raleigh County, West Virginia, Vereinigte Staaten
 Beckley (Kentucky), Ortsteil von Louisville, Vereinigte Staaten
 Beckley (East Sussex), Ort im District Rother, Vereinigtes Königreich
 Beckley (Oxfordshire), Ort in Oxfordshire, Vereinigtes Königreich

Beckley ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Beckley (* 1946), US-amerikanischer Konzeptkünstler und Fotograf
 Gerry Beckley (* 1952), US-amerikanischer Popmusiker, Mitglied von America (Band) 
 Guy Beckley (1805–1847), US-amerikanischer Pfarrer, Abolitionist und Herausgeber
 John James Beckley (1757–1807), US-amerikanischer Bibliothekar
 Jake Beckley (1867–1918), US-amerikanischer Baseballspieler
 Joshua Beckley (* 1990), US-amerikanischer Pokerspieler
 Michael Beckley (* 1963), australischer Schauspieler 
 Philip Beckley (* 1936), britischer Wissenschaftler und Autor 
 Rob Beckley (* 1975), britischer Rocksänger 
 Thomas M. Beckley (1922–1987), amerikanischer Eisenbahnmanager
 Tony Beckley (1929–1980), britischer Schauspieler
 William Beckley (* um 1930), US-amerikanischer Schauspieler 

Beckley steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 Beckley Courthouse Square Historic District, in Beckley, West Virginia, ID-Nr. 94000722
 Beckley Feed and Hardware Company, in Beckley, West Virginia, ID-Nr. 00001309
 Beckley Furnace, in Canaan, Connecticut, ID-Nr. 78002847